

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Smolnica – przysiółek wsi  Tarnopol w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Smolnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Smolnica – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice
 Smolnica – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Smolnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Smolnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno

Inne miejscowości 
 Smolnica (obwód lwowski) – wieś na Ukrainie na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica
 Smolnica – wieś w rejonie kalwaryjskim na Litwie, w pobliżu granicy z Polską